Вячесла́в Миха́йлович Лопушно́й (, ) — современный русский поэт, прозаик, эссеист. Член Союза писателей России, Союза журналистов России и Международной гильдии писателей. Золотой лауреат Международного литературного фестиваля-конкурса «Русский Stil»-2011 в Германии.

Биография 
Родился в г. Кемерово, в семье ветеранов Великой Отечественной войны Лопушного Михаила Владимировича, служившего офицером, и военврача Покатаевой Елены Алексеевны.
Отец — родом с Украины из семьи рабочих, был «двадцатипятитысячником»-организатором одного из колхозов  Молдавии, окончил Московскую ВПШ. Мать — коренная москвичка из семьи священнослужителя, жившей в Новодевичьем монастыре в период его закрытия. Была выпускницей первого набора 2-го московского мединститута, ныне — Пироговский медицинский университет. После войны они получили назначение на работу в Кузбасс.

В 1968 году Вячеслав окончил шахтостроительный факультет Кузбасского политехнического института по специальности инженер-строитель. К 30 годам прошел путь от рабочего до руководителя стройуправления. Затем около 15 лет служил в проектных институтах  —  главным инженером проектов. В начале 1990 года вышел из КПСС, сотрудничал с шахтерским облстачкомом и стал кандидатом в народные депутаты РСФСР на первых альтернативных выборах. Но выборы проиграл и больше политикой не занимался. С 1995 по 2005 год работал директором акционерного общества по строительству Кемеровского кардиологического центра.

Творчество 
Стихи Вячеслав начал писать в возрасте 27 лет, а его первая публикация в альманахе Огни Кузбасса состоялась через три года. Затем последовало немало публикаций стихов, очерков и эссе в областной прессе и российских периодических изданиях: Литературная  газета, Сибирские огни, Наш современник, Российская Федерация сегодня, Невский альманах, Рабоче-крестьянский корреспондент, Сельская новь, Российский писатель. В зарубежных изданиях: Новый ренессанс (Германия), Чайка (США), Новый Свет (Канада), Перекресток Виннипег (Канада).

В период с 1993 по 1995 годы выходят два сборника стихов Вячеслава. В 1998 году его одновременно принимают в Союз писателей и Союз журналистов России, а в 2011 — в Международную гильдию писателей.
С 2000 по 2011 год выходит ряд его новых книг стихов и прозы, в том числе в Германии. Его стихи вошли в Антологию лирики поэтов России трех веков «Я помню чудное мгновенье»,Москва,2000 г., в сибирские антологии. Записано четыре CD-диска песен на его стихи. Среди исполнителей этих песен — москвичи, народные артисты России В.Толкунова и Э.Лабковский, солист ГАБТа В.Красов и солисты Музыкального театра Кузбасса, на сцене которого в 2003 г. поставлен мюзикл «Болеро Кармен» по его либретто.

Библиография 
 «Городской романс», стихи, Кемерово, 1993 г., «Практика», ISBN 5-86338-001-2
 «Неопознанное чувство», стихи и проза, Кемерово, 1995 г., «Сибирский родник», ISBN 5-8434-00654
 «Сонет в сентябре», стихи и проза, Кемерово, 2005 г., «Сибирский писатель», ББК 84.3Р7. Л 77
 «Звучал романс», тексты песен и ноты, Кемерово, 2005 г., «Сибирский писатель», ББК 84.3Р7
 «Перекрестье судеб», эссе и были, Кемерово, 2010 г., «Ректаймс», ББК 84.3Р7
 «Стихи разных лет», Зиндельфинген, Германия, 2011 г., «Stella.ru», ISBN 978-3-941953-49-9
 «Избранные места из откровений в виртуале», стихи, эссе, рассказы, Кемерово, ГАУК «Кузбасский центр искусств», 2020г. 320с. УДК 821.161 ББК 84 (2Рос+Рус)6

Переводы произведений В.Лопушного на другие языки в коллективных сборниках:
 «Муньа Златорепа» Антич Слободанка М, Переводы российских поэтов на сербский яз.,Издавач А.А.Зусман, Москва, 2017г., 145с.,ISBN 978-5-93976-126-0
 «Пусть дружбой будет полон мир», произведения русскоязычных литераторов Евразии с переводом на таджикский яз.,составитель А.Косим, Изд.Ирфон, Душанбе, 2021, 292с.,ISBN 978-999-75-13-83-0.  ББК 72.3+84Р7+63.3 (2 точик)+84 точик 7-4 К-83

Дискография 
 «Давай взлетим», Кемерово, 2000 г.
 «Сонет в сентябре», Кемерово, 2002 г.
 «Болеро Кармен», Кемерово, 2005 г.
 «Прощание с Парижем», избранное, Кемерово, 2010 г.

Лучшие песни, романсы и арии на стихи Вячеслава Лопушного:
 «Дочери». муз. Владимир Пипекин, исп. Валентина Толкунова
 «Родительский день», муз. Владимир Пипекин, исп. Владимир Красов
 «Я перечел твоё письмо», муз. Владимир Пипекин, исп. Эдуард Лабковский
 «Романс для двоих», муз. и исп. Марина Аристова
 «Прощание с Парижем», муз. и исп. Марина Царегородцева
 «Парижское танго», муз. и исп. Марина Царегородцева, исп. Константин Круглов
 «Тех лет негаснущий янтарь», муз. и исп. Марина Царегородцева
 «Желанная женщина», муз. Марина Царегородцева, исп. Константин Круглов
 «Карменсита», муз. Марина Царегородцева, исп. Константин Круглов
 «Болеро Кармен», муз. Татьяна Великодворская, исп. Надежда Иванова

Семья 
С 1975 года состоит в браке с Лопушной (Трофимовой) Натальей Петровной, 1953 года рождения, инженером по специальности. Сын — Лопушной Денис Вячеславович, 1977 г.р., международный гроссмейстер по шахматам. Дочь — Герасимова (Лопушная) Анна Вячеславовна, 1987 г.р.

Ссылки 
 
 Рецензия Саввы Михайлова на книгу В.Лопушного «Сонет в сентябре»
 Иррациональные искания рационального Лопушного. Кузбасс, 26 февраля 2005 г.
 Сраженные словом. Кузбасс, 18 февраля 2013 г.

Примечания 

Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Поэты России
Русские поэты
Писатели России XX века
Писатели Кемерова
Выпускники Кузбасского государственного технического университета
Вышедшие из КПСС